Пироже́нко — українське прізвище.

Персоналії 
 Пироженко Олег Віталійович — радянський та український футболіст, воротар.
 Пироженко Раїса Іванівна (1928—1993) — радянська і українська актриса.
 Пироженко Степан Матвійович (1916—1962) — сержант Радянської армії, Герой Радянського Союзу
 Пироженко-Чорномаз Наталія Дмитрівна (* 1997) — українська спринтерка, спеціалізується в бігу на 400 метрів, також виступає на дистанції 800 метрів. Майстер спорту України; рекордсменка.
Українські прізвища
Прізвища на -енко